Бронфенбреннер (, ) — фамилия.
 Бронфенбреннер, Ури (1917—2005) — специалист в области детской психологии, иностранный член Российской академии образования.
 Бронфенбреннер, Мартин (; 1914—1997) — американский экономист.